Медаль «За отличие в труде» (ФАПСИ) — ведомственная медаль Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
 Медаль «За отличие в труде» (ФСО) — ведомственная медаль Федеральной службы охраны Российской Федерации